Зимняя Универсиада 1991 — XV зимняя Универсиада. Проводилась в Саппоро (Япония) в 1991 году.

Медали 

|- style="background:#ccccff"
|| 1 || align=left |  || 11 || 9 || 10 || 30
|-
|| 2 || align=left |  || 6 || 2 || 2 || 10
|-
|| 3 || align=left |  || 5 || 7 || 5 || 17
|-
|| 4 || align=left |  || 3 || 1 || 3 || 7
|-
|| 5 || align=left |  || 2 || 7 || 3 || 12
|-
|| 6 || align=left |  || 2 || 3 || 0 || 5
|-
|| 7 || align=left |  || 2 || 2 || 2 || 6
|- 3
|| 8 || align=left |  || 2 || 1 || 3 || 6
|- 
|| 9 || align=left |  || 2 || 1 || 1 || 4
|- 
|| 10 || align=left |  || 2 || 1 || 0 || 3
|- 
|| 11 || align=left |  || 1 || 2 || 2 || 5
|- 
|| 12 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|- 
|| 13 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|- 
|| 14 || align=left |  || 0 || 2 || 1 || 3
|-
|| 15 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|| 16  || align=left |  ||0 || 1 || 1 || 2
|-
|| 17  || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|}

Хоккей 
Победителями турнира по хоккею на Универсиаде 1991 стала сборная Канады.

Примечания

Ссылки 

Универсиада
1991
Универсиада
Универсиада